FES, sigle composé des trois lettres F, E et S, peut faire référence à :
 Friedrich-Ebert-Stiftung (en français, fondation Friedrich-Ebert).

FES est un code qui peut faire référence à :
 , au Missouri, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

FES est un code qui peut faire référence à :
 Fuerzas Especiales, une unité des Forces Spéciales de l’armée mexicaine.

Fès est un nom qui peut faire référence à :
 Fès, une ville du Maroc.

Code IATA des aéroports